Oris, een Zwitsers horlogemerk
 Kevin Oris, een Belgische voetballer
 Oris-en-Rattier, een Franse gemeente in het departement Isère
 Orís, een Spaanse gemeente in de provincie Barcelona
 Oris (tijdschrift), een Kroatisch tijdschrift over architectuur